Pod presją (The Juror) – amerykański film z 1996 w reżyserii Briana Gibsona
 Pod presją (Bad Day On the Block) – amerykański film z 1997 w reżyserii Craiga R. Baxleya